Elsa Württemberská (Elsa Matylda Marie; 1. března 1876, Stuttgart – 27. května 1936, Pfaffstätt) byla dcerou vévody Evžena Württemberského a velkokněžny Věry Konstantinovny a manželkou knížete Albrechta ze Schaumburg-Lippe.

Původ a rodina 
Elsa se narodila 1. března 1876 ve Stuttgartu ve Württemberském království jako starší z dvojčat vévody Evžena Württemberského (syn vévody Evžena Württemberského a Matyldy ze Schaumburg-Lippe) a jeho manželky velkokněžny Věry Konstantinovny (dcera velkoknížete Konstantina Nikolajeviče a Alexandry Sasko-Altenburské). Jejím mladším dvojčetem byla sestra Olga (1876–1932).

Zmařené zásnuby 
Dne 28. ledna 1895 zveřejnil britský dvorní oběžník následující: "Informovali jsme o tom, že proběhlo zasnoubení Jeho královské Výsosti, prince Alfréda Sasko-Koburského, jediného syna jejich královských Výsostí vévody a vévodkyně sasko-kobursko-gothajských a vnuka jejího Veličenstva, s Její královskou Výsostí vévodkyní Elsou Matyldou Marií, starší dcerou vévody Viléma Evžena Württemberského a velkokněžny Věry Konstantinovny." Manželství se nikdy neuzavřelo.

Manželství a potomci 
Dne 6. května 1897 se Elsa v rodném Stuttgartu provdala za prince Albrechta ze Schaumburg-Lippe (1869–1942), syna prince Viléma ze Schaumburg-Lippe a Batildy Anhaltsko-Desavské. Měli spolu čtyři děti:

 Max ze Schaumburg-Lippe (28. března 1898 – 4. února 1974), ⚭ 1933 Helga Lee Roderbourg (1911–2005)
 František Josef ze Schaumburg-Lippe (1. září 1899 – 7. července 1963), ⚭ 1959 Maria Theresia Peschel (1912–?)
 Alexandr ze Schaumburg-Lippe (20. ledna 1901 – 26. listopadu 1923)
 Batilda ze Schaumburg-Lippe (11. listopadu 1903 – 29. června 1983), ⚭ 1925 Wolrad ze Schaumburg-Lippe (19. dubna 1887 – 15. června 1962)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Württemberkové
Württemberské vévodkyně
Narození v roce 1876
Narození 1. března
Narození ve Stuttgartu
Úmrtí v roce 1936
Úmrtí 27. května
Ženy